Demetrije I. (patrijarh carigradski)
 Demetrije I. od Baktrije